gmina Psary – gmina wiejska, powiat będziński, woj. śląskie
dawne gminy:
 gmina Psary – dawna gmina, woj. katowickie (od 1975 częstochowskie) z siedzibą w Lubszy
 gmina Psary – dawna gmina, powiat górowski, woj. wrocławskie